Dit is een lijst van planetoïden 108301-108400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 108301 - || 2001 JK || 2 mei 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108302 - || 2001 JL || 2 mei 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108303 - || 2001 JN || 2 mei 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108304 - || 2001 JP || 2 mei 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108305 - || 2001 JX || 11 de maig, 2001 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 108306 - || 2001 JZ || 11 de maig, 2001 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 108307 - || 2001 JK1 || 13 mei 2001 || Olathe || L. Robinson
|-
| 108308 - || 2001 JO1 || 13 mei 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 108309 - || 2001 JY1 || 15 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108310 - || 2001 JD2 || 15 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108311 - || 2001 JO3 || 15 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108312 - || 2001 JD4 || 15 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108313 - || 2001 JB5 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108314 - || 2001 JN5 || 14 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108315 - || 2001 JV5 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108316 - || 2001 JJ6 || 14 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108317 - || 2001 JT6 || 14 mei 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108318 - || 2001 JV6 || 14 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108319 - || 2001 JV7 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108320 - || 2001 JW7 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108321 - || 2001 JG8 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108322 - || 2001 JC9 || 15 mei 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108323 - || 2001 JR9 || 15 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108324 - || 2001 KB || 16 mei 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 108325 - || 2001 KV || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108326 - || 2001 KY || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108327 - || 2001 KE1 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108328 - || 2001 KG1 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108329 - || 2001 KK1 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108330 - || 2001 KL1 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108331 - || 2001 KD2 || 16 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108332 - || 2001 KP2 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108333 - || 2001 KS2 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108334 - || 2001 KB3 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108335 - || 2001 KQ3 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108336 - || 2001 KV3 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108337 - || 2001 KX3 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108338 - || 2001 KV4 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108339 - || 2001 KD5 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108340 - || 2001 KH5 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108341 - || 2001 KQ5 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108342 - || 2001 KH6 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108343 - || 2001 KK7 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108344 - || 2001 KT7 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108345 - || 2001 KZ7 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108346 - || 2001 KE8 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108347 - || 2001 KS8 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108348 - || 2001 KV8 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108349 - || 2001 KC9 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108350 - || 2001 KK9 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108351 - || 2001 KL9 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108352 - || 2001 KT9 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108353 - || 2001 KH10 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108354 - || 2001 KS10 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108355 - || 2001 KC11 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108356 - || 2001 KK11 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108357 - || 2001 KU11 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108358 - || 2001 KT12 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108359 - || 2001 KA13 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108360 - || 2001 KZ13 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108361 - || 2001 KW14 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108362 - || 2001 KY14 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108363 - || 2001 KG15 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108364 - || 2001 KL15 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108365 - || 2001 KU15 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108366 - || 2001 KP16 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108367 - || 2001 KX16 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108368 - || 2001 KP17 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108369 - || 2001 KZ17 || 20 mei 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 108370 - || 2001 KS18 || 21 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108371 - || 2001 KF19 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108372 - || 2001 KG19 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108373 - || 2001 KN19 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108374 - || 2001 KX19 || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108375 - || 2001 KA20 || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108376 - || 2001 KB20 || 22 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108377 - || 2001 KG20 || 23 mei 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108378 - || 2001 KK20 || 22 de maig, 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 108379 - || 2001 KP20 || 17 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108380 - || 2001 KZ20 || 21 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108381 - || 2001 KC21 || 21 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (108382) Karencilevitz || 2001 KM21 || 18 mei 2001 || OCA-Anza || M. White, M. Collins
|-
| 108383 - || 2001 KB23 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108384 - || 2001 KN24 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108385 - || 2001 KQ24 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108386 - || 2001 KZ24 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108387 - || 2001 KR25 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108388 - || 2001 KT25 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108389 - || 2001 KA26 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108390 - || 2001 KJ26 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108391 - || 2001 KK26 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108392 - || 2001 KM26 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108393 - || 2001 KE27 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108394 - || 2001 KJ27 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108395 - || 2001 KR27 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108396 - || 2001 KS27 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108397 - || 2001 KA28 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108398 - || 2001 KB28 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108399 - || 2001 KE28 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108400 - || 2001 KF28 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten